89-й чемпионат Аргентины  прошёл с 9 июля по 19 июля 2014 года.

 Категория: 9-я (средний рейтинг 2466).

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Аргентины по шахматам
2014 год в шахматах
Июль 2014 года
Спорт в Аргентине в 2014 году